České příjmení Kopta nosí více různých osobností:

 Jiří Kopta (1961–2013) – český herec
 Josef Kopta (1894–1962) – legionář, český spisovatel a novinář, otec Pavla a Petra, děd Václava
 Pavel Kopta (1930–1988) – český textař, scenárista a překladatel, syn Josefa, bratr Petra a otec Václava
 Petr Kopta (1927–1983) – český překladatel, syn Josefa, bratr Pavla a strýc Václava
 Václav Kopta (* 1965) – český herec, syn Pavla a vnuk Josefa